Barmen (Wuppertal)
 Barmen (Jülich)

Zobacz też 
 Wuppertal-Barmen